Бойен () — многозначный термин.

Персоналии 
 Бойен, Герман фон (1771—1848) — прусский фельдмаршал, военный министр Пруссии.
  (1811–1886) — прусский генерал от инфантерии.
  (1780–1845) — прусский генерал.
  (1730–1806) — прусский кавалерийский генерал.

Топоним 
 Бойен — прусская крепость XIX века в Мвзурии.